Измаилски район () се намира в южната част на Одеска област, Украйна, с площ 1254 км2. Административен център е град Измаил, който не е част от района.

География 
Районът се намира в историческата област Буджак (Южна Бесарабия).

Населени места 
В района има 23 населени места: 1 селище от градски тип – Шикирли Китай; 22 села – Броска, Долукьой, Дунайское, Кайраклия, Каланчак, Камишовка, Кирнички, Кислица, Ларжанка, Матроска, Муравльовка, Нова Некрасивка, Нова Покровка, Новокаланчак, Новокаменка, Новоозерное, Озерное, Першотравневое, Сафяни, Стара Некрасивка, Ташбунар и Утконосовка.

Население 
Населението на района възлиза на 54 692 души(2001). Гъстотата е 45,81 души/км2.

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Езици 
Численост на населението по роден език, според преброяването на населението през 2001 г. (по населени места):

Източници

Външни препратки